Tjeckoslovakien deltog för första gången i olympiska spelen 1920, efter att ha tävlat som Böhmen från 1900 till 1912. Nationen har sänt idrottare till alla olympiska sommarspel sedan dess, med undantag för olympiska sommarspelen 1984 då man deltog i den sovjet-ledda bojkotten av spelen i Los Angeles. De har deltagit i alla vinterspel sedan dessas början 1924.

Efter landets splittrande 1993, har Tjeckien och Slovakien deltagit var för sig med början vid vinterspelen 1994.

De tjeckoslovakiska idrottarna har vunnit sammanlagt 143 medaljer i olympiska sommarspelen, mestadels i gymnastik. Landet har också vunnit 25 medaljer i vinterspelen, mestadels i ishockey och backhoppning.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport 
Denna tabell innehåller bronset som vanns i ishockeyturneringen 1920.

Källor